El hombre divergente es una antología de relatos de Marc R. Soto publicada en 2008 en la Editorial AJEC.

El volumen está compuesto por los cuentos El hombre divergente, Gatomaquia, Mosquitos, Bella y tierna historia de amor, Ratas, Permutación, Regreso al bosque, 37 arañas, Sushi, Los muertos no caminan y Volverás.